Сухой Ромен — гидроним 

 Сухой Ромен — приток Ромена в Сумской области (Украина).
 Сухой Ромен — приток Терна в Сумской области (Украина).